Le mot dolmen peut faire référence à :
 Dolmen, sépulture mégalithique préhistorique (entre la fin du  et la fin du ) en Europe ;
 Dolmen, roman de Nicole Jamet et de Marie-Anne Le Pezennec paru en 2005 aux éditions Michel Lafon , premier volume d'une trilogie dont a été tirée la mini-série télévisée ci-après ;
 Dolmen (2005), mini-série télévisée française diffusée sur TF1 ;
 Vanessa Dolmen, présentatrice de télévision française.
 Dolmen (société) est une société bretonne de confection textile.